Musical da autoria de Paulo Taful e de Hugo Janota.

Estreou em Cabriz-Sintra no dia 30 de Abril de 2011.

Ficha Técnica 

Encenação - Paulo Taful

Musicos - Hugo Janota

Interpretação - Companhia de Teatro da ACSR de Cabriz

Ligações externas
Página oficial do espectáculo

Musicais de 2011